Bödör László (1933) válogatott labdarúgó
 Bődör László (1936–1995) agrármérnök, tanár